Champlan – comune francese
 Champlan – frazione del comune italiano di Ayas